Hrvatska:
 Kotezi (Vrgorac)

BiH:
 Kotezi (Bugojno, BiH), naseljene mjesto u općini Bugojno
 Kotezi (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno
 Kotezi (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju